Sulayman forma part del nom de molts personatges:

 Abbad ibn Sulayman, mutazilita de Bàssora
 Abu-Dàüd Sulayman as-Sijistaní, compilador de hadits àrab
 Abu-r-Rabí Sulayman, valí de Mayurqa
 Abu-Sàlama Hafs ibn Sulayman al-Khal·lal, esclau alliberat de Kufa
 Abu-Sulayman al-Mantiqí, filòsof persa
 Abu-Tàhir Sulayman ibn Abi-Saïd al-Hàssan, fill del daï càrmata Abu Said Hasan ibn Bahram
 Àhmad ibn Sulayman al-Múqtadir, andalusí
 Àïxa bint Imran ibn al-Hajj Sulayman, santa tunisiana del 
 Al-Mudhàffar Sulayman, emir del Iemen
 Ayxun ibn Sulayman ibn Yaqdhan al-Arabí, valí de Barcelona
 Ishaq ibn Sulayman, ostikan d'Armènia
 Matruh ibn Sulayman ibn Yaqdhan al-Arabí, valí de Barcelona
 Mehmet Sulaymān Fuzūlī, poeta turc
 Rei Salomó
 Sayf al-Din Sulayman Bey I, emir de la dinastia dels Ashraf Oghullari
 Shams al-Dawla Sulayman, ortúkida de Mayyafarikin
 Solimà I el Magnífic, soldà otomà
 Solimà II, califa otomà
 Sulaiman ben Yazid, ostikan d'Armènia
 Sulaiman d'Armènia, ostikan d'Armènia
 Sulayman al-Baruni, líder berber ibadita de Tripolitana
 Sulayman al-Mustaín, califa omeia de Còrdova
 Sulayman Bey II, emir dels ashràfides
 Sulayman ibn Abd-al-Màlik, califa omeia de Damasc
 Sulayman ibn Muhàmmad ibn Hud al-Judhamí al-Mustaín, andalusí
 Sulayman ibn Yaqdhan al-Kalbí al-Arabí, andalusí
 Sulaymān ibn Yaḥyà ibn Ŷabīrūl, Avicebró, filòsof jueu
 Sulayman Khan al-Thani, kan dels donboli
 Sulayman Shah Beg, emir o bey del Beylik de Germiyan
 Sulayman ibn Maxiqan, valí de Mayurqa
 Sulayman Pasha al-Faransawi, oficial francès al servei d'Egipte
 Sulayman Shah, xa safàvida de Pèrsia

El nom Sulayman també forma part del nom d'accidents geogràfics:

 Sulayman, muntanyes del Pakistan
 Djebel Sheikh Suleiman, muntanya a Núbia (Egipte)
 Mesquita de Sulayman Pasha, a la Ciutadella del Caire
 Takht-i-Sulayman, ciutat de l'Azerbaidjan
 Sulaiman-Too, muntanya kirguís

Notes